Dini – cognome italiano

Persone
Ana Valeria Dini – attrice argentina
Antonio Dini – giornalista e scrittore italiano
Armando Dini – arcivescovo cattolico italiano
Dino Dini – autore di videogiochi britannico
Francesco Dini – abate, giurista e poeta italiano
Giovanni Dini – calciatore italiano, centrocampista
Lamberto Dini – economista e politico italiano, ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana
Luca Dini – giornalista italiano
Nh. Dini – scrittrice e attivista indonesiana
Olinto Dini – poeta italiano
Paul Dini – sceneggiatore, produttore televisivo e fumettista statunitense
Renato Dini – calciatore italiano, attaccante
Sandra Dini – atleta italiana
Ulisse Dini – matematico e politico italiano